La nazionale di pallavolo maschile della Siria è una squadra asiatica e oceaniana composta dai migliori giocatori di pallavolo della Siria ed è posta sotto l'egida della Federazione pallavolistica della Siria.

Risultati

Campionato asiatico e oceaniano

Voci correlate 
 Nazionale di pallavolo femminile della Siria